Sandy Hook (barrière) - Een barrière bij de invaart naar de haven van New York
 Sandy Hook (Connecticut) - een gemeente bij de Amerikaanse stad Newtown
Schietpartij op de Sandy Hook Elementary School - een dodelijke schietpartij in deze gemeente
 Sandy Hook (Kentucky) - een stad in Elliott County in de Amerikaanse staat Kentucky
 Sandy Hook (Maryland) - een gemeente('unincorporated community') in Washington County
 Sandy Hook (Mississippi) - een gemeente('unincorporated community') in Marion County
 Sandy Hook (Wisconsin) - een gemeente ('CDP') in de staat Wisconsin